Кевин Ричардсон: Ричардсон, Кевин (футболист) (род. 1962) — бывший английский футболист.
 Ричардсон, Кевин Майкл (род. 1964) — американский актёр озвучивания.
 Ричардсон, Кевин Скотт (род. 1971) — американский музыкант, певец, участник группы Backstreet Boys.